Puugutaata Ilua bezeichnet:
 Puugutaata Ilua (Bucht, Akuliaruseq), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Puugutaata Ilua (Bucht, Puugutaa), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland